Márcio André Correia Cantanhede, mais conhecido por Marcinho Guerreiro (São Luís, 6 de novembro de 1978), é um treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como volante. Atualmente, é treinador do .

Estatísticas 
Atualizado até 29 de setembro de 2018.

Títulos
Moto Club
Campeonato Maranhense: 2000, 2001, 2004
Taça Cidade de São Luís: 2003 e 2004.

Fortaleza 
Campeonato Cearense: 2008

Treze
Campeonato Paraibano: 2010

Guarani de Juazeiro
Copa Fares Lopes: 2012

Como treinador 
Moto Club
 Campeonato Maranhense: 2018

Naturais de São Luís (Maranhão)
Futebolistas do Maranhão
Treinadores de futebol do Maranhão
Futebolistas do Moto Club
Futebolistas do Paysandu Sport Club
Futebolistas do América Futebol Clube (Rio Grande do Norte)
Futebolistas da Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa
Futebolistas do Fortaleza Esporte Clube
Futebolistas do Maracanã Esporte Clube
Futebolistas do Sampaio Corrêa Futebol Clube
Futebolistas do Treze Futebol Clube
Futebolistas do Guarani Esporte Clube (Ceará)
Futebolistas do Guarany Sporting Club
Treinadores do Guarani Esporte Clube (Ceará)
Treinadores da Sociedade Imperatriz de Desportos
Treinadores do Moto Club
Treinadores do Sampaio Corrêa Futebol Clube